Okręty US Navy o nazwie USS  "Trout", pochodzącej od pstrąga:
Pierwszy "Trout" (SS-202) był okrętem podwodnym  typu Tambor, który został zniszczony w czasie II wojny światowej
Drugi "Trout" (SS-566) jest okrętem podwodnym  typu Tang, który obecnie oczekuje na złomowanie lub przekazanie do muzeum.

Trout